Di Matteo ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Di Matteo (1981–1996), italienisches Mafiaopfer
 Luca Di Matteo (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Luis Di Matteo (* 1934), uruguayischer Musiker
 Marco Di Matteo (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Roberto Di Matteo (* 1970), italienischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Matteo